Luena bezeichnet:

 Luena (Angola), eine Stadt im Osten Angolas (ehemals Luso bzw. Novo Moxico)
 Bistum Lwena, römisch-katholische Diözese im Osten Angolas
 Luena (Fluss, Angola), einen Nebenfluss des Sambesi in Angola
 Luena (Kantabrien), eine Stadt in Kantabrien, Spanien
 Luena (Fluss, Sambia), einen Nebenfluss des Sambesi in Sambia
 Luena (Demokratische Republik Kongo), eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo

Siehe auch:
 Luenha